Samsara steht für:
 Samsara, Zyklus des Seins in indischen Religionen
 Samsara (slowakische Band), eine Funeral-Doom-Band

Samsara ist der Titel von:
 Samsara – Geist und Leidenschaft, indischer Film von 2001
 Samsara (2011), amerikanischer experimenteller Dokumentarfilm
 Samsara (2014), Debütalbum der indischen Progressive-Rockband Anand Bhaskar Collective
 Samsara 2015, Lied von Martin Tungevaag
 Samsara (Spiel), ein Brettspiel
 Samsara (Computerspiel), ein Knobel- und Puzzlespiel für Computer, Handy und Konsole aus dem Jahr 2018